Le Born (Haute-Garonne)
 Le Born (Lozère)